Гонконгское удостоверение личности (, ) удостоверение личности жителей специального административного района Гонконг. Этот документ обязаны иметь все жители Гонконга, достигшие 11-летнего возраста и проживающие на территории Гонконга не зависит от гражданства, и выдаётся Департаментом иммиграции Гонконга.

Виды гонконгского удостоверения личности
Существует два вида гонконгского удостоверения личности:

Гонконгское постоянное удостоверение личности (, ) указывает, что владелец имеет право на постоянное проживание в Специальном административном районе Гонконг. Владелец этой карты либо родился на территории Гонконга с китайским гражданством, либо обосновался в Гонконге как постоянное место жительства до 1997 года, либо проживает в Гонконге более 7 лет.

Гонконгское удостоверение личности (, ) в котором не указано это право. Владелец этой карты проживает в Гонконге временно по визе либо проживает в Гонконге менее 7 лет. После 7-летнего проживания владелец этой карты иметь право обменять эту карту на карту постоянного вида.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 История гонконгских идентификационных карт 
 Право на постоянное проживание в САР Гонконг 

Гонконг